Ghizzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Ghizzoni (* 1955), italienischer Geistlicher
 Serafino Ghizzoni (* 1954), italienischer Rugby-Union-Spieler